Pozitiv může být:

 pozitiv (obraz) – obraz ve fotografii a filmu s nepřevrácenými, skutečnými barvami. Jeho opak je negativ (obraz)
 pozitiv (lingvistika) – první stupeň při stupňování přídavných jmen
 pozitiv (hudba) – malé jednomanuálové varhany bez pedálu nebo přední část velkých varhan

Externí odkazy